Jesus Is King — девятый студийный альбом американского рэпера Канье Уэста. Альбом следует за религиозной темой, с Уэстом, описывающим его как «выражение Евангелия». Уэст сформировал свою группу воскресного служения в январе 2019 года, исполняя евангельские песни и каверы песен из своей дискографии. Воскресная служба исполнила песню «Water» в прямом эфире до релиза.

В альбом войдут приглашенные исполнители, в том числе Clipse (Pusha T and No Malice), Ty Dolla Sign, Kenny G, Fred Hammond и Ant Clemons. Альбом включает в себя производство от West , Pi’erre Bourne, Ronny J и  Timbaland.

Канье начал запись альбома в августе 2018 года, первоначально анонсировав его как Yandhi. Альбом пропустил две даты первоначального релиза в сентябре и ноябре 2018 года под своим первоначальным названием, прежде чем был отложен на неопределенный срок. В августе 2019 года жена Уэста Ким Кардашьян повторно объявила альбом как Jesus Is King, но он пропустил две запланированные даты релиза на сентябрь 2019 года. Альбом будет выпущен одновременно с одноименным концертным фильмом 25 октября 2019 года. Композиции «Selah», «Everything We Need» и «Use This Gospel» изначально были записаны для невыпущенного альбома «Yandhi», а затем были перезаписаны для «Jesus Is King». Госпел-версия трека «New Body» при участии Ty Dolla $ign также была обработана для альбома, но в финальный трек-лист не вошла.

Список композиций 
Информация взята из Tidal.

Notes
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Чарты

История релиза

См. также 
 Список альбомов № 1 в США в 2019 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Jesus Is King на Discogs (список релизов)
 Официальный сайт

Альбомы Канье Уэста
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы Def Jam Recordings
Альбомы GOOD Music
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы, спродюсированные Бенни Бланко
Альбомы, спродюсированные Pi’erre Bourne